Christi-Geburt-Kirche oder Weihnachtskirche heißen Kirchen, Kapellen und Klosterkirchen, die Christi Geburt gedenken oder ihr geweiht sind. Patrozinium bzw. Festtag ist der Weihnachtstag (Heiliger Abend), am 24. Dezember.

 Hauptkirchen ist die Geburtskirche zu Bethlehem, die am Ort der Geburtsstätte Christi erbaut sein soll, und die Titelkirche in Rom, Natività di Nostro Signore Gesù Cristo a Via Gallia
  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä.

In anderen Sprachen: 
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Liste

Ägypten 
  Christi-Geburt-Kathedrale, Kairo (koptisch), größte Kathedrale im Nahen Osten

Albanien 
  Katedralja e Lindjes së Zotit, Orthodoxe Kathedrale Shkodra

Bulgarien 
 Рождество Христово, Arbanasi, Weliko Tarnowo, Weliko Tarnowo (bulgarisch-orthodox)
 Рождество Христово, Schipka, Stara Zagora (russisch-orthodox)

Deutschland 
 Berlin-Haselhorst: Weihnachtskirche (Spandau) (evangelisch)
 Köln-Bocklemünd/Mengenich: Pfarrkirche Christi Geburt (röm.-kath.)

Italien 
  Basilika Natività di Nostro Signore Gesù Cristo a Via Gallia, Rom-Rione/Parione, Latium (Titelkirche)
 Chiesa Natività di Nostro Signore Gesù Cristo Rom-Appio Latino, Latium
 Chiesa della Natività Nardodipace, Vibo Valentia

Lettland 
  Pareizticigo Kristus katedrale, Riga (orthodox)

Moldawien 
  Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului, Metropolitankathedrale der Geburt des Herrn, Chișinău, Moldowa
 Christi-Geburt-Kirche, Tiraspol (Transnistrien)

Österreich 
 Pfarrkirche Laßnitzhöhe, Steiermark

Polen 
 Christi-Geburt-Kirche in Krakau

Russland 
 Рождества Христова, Christi-Geburt-Kirche, Kostroma
 Храм Рождества Христова, Christi-Geburtskirche, Mytischtschi
 Церковь Рождества Христова, Christi-Geburtskirche, Sokolskoje

Spanien 
 Iglesia La Natividad, Pozancos, Guadalajara

Tschechien 
 Kirche der Geburt des Herrn (Opočno)

Ukraine 
 Christi-Geburt-Kirche, Kiew
 Christi-Geburt-Kirche, Ternopil

Vereinigte Staaten 
 Episcopal Church of the Nativity, Huntsville, Alabama
 Church of the Nativity, Utica, Ohio

Westjordanland 
  römisch-katholische Basilika Geburt Christi, Geburtskirche, Bethlehem
 Evangelisch-lutherische Weihnachtskirche, Bethlehem

Siehe auch 
 Weihnachtskirche
 Church of the Nativity

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)
Jesus als Namensgeber